

Дівіна — річка; права притока Вагу.
 Дівіна — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.

 Дівіна Фрау-Майгс (* 1959) — доктор наук, професор Сорбонни.

 MSC Divina — круїзний корабель.